Niemcy:
 Kritzow - część gminy (Ortsteil) Hornstorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg  
 Kritzow - część gminy (Ortsteil) Langen Brütz w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Kritzow - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim